Anderson Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Anderson Hill (Georgia)
 Anderson Hill (Illinois)
 Anderson Hill (Kentucky)
 Anderson Hill (Maine)
 Anderson Hill (Mississippi)
 Anderson Hill (Montana)
 Anderson Hill (Texas)
 Anderson Hill (Utah)
 Anderson Hill (Vermont)